Weidendorf ist der Ortsname von

 Weidendorf (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weidendorf (Bopfingen), Wüstung auf dem Gebiet von Bopfingen-Unterriffingen
 Weidendorf (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Răchitova (Hunedoara), Ort und Gemeinde in Siebenbürgen in Rumänien
 Wydrowice, Dorf der Gemeinde Niemodlin in der Woiwodschaft Oppeln in Polen